Петряков — фамилия.

Известные носители:

 Петряков, Алексей Николаевич (1910—1995) — Герой Социалистического труда.
 Петряков, Владимир Фёдорович (род. 1931) — депутат Верховного Совета СССР VII созыва.